757 км, 757-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 757 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Коноша 1 — Обозерская, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 293312.
 757 км, ПЛ 757 КМ — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 297366.
 757 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 642189.